La Colonna ima više značenja:
 La Colonna, Arezzo
 La Colonna, Siena